Хуан де Калабасас — шут, изображенный на двух портретах кисти Диего Веласкеса.

 Дон Хуан де Калабасас (Кливленд)
 Дон Хуан де Калабасас (Прадо)